Мюрле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 145 км на захід від Діжона, 24 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Мюрлен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мюрлен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр